Le Tournament of Champions féminin 2017 est l'édition féminine du Tournament of Champions 2017, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 12 au . La Française Camille Serme l'emporte en battant Laura Massaro en finale après avoir battu la  mondiale Nouran Gohar en quart de finale et la championne du monde et  mondiale Nour El Sherbini en demi-finale.
Ce tournoi est le dernier tournoi de Natalie Grinham après 20 ans  d'une carrière marquée par une rivalité avec Nicol David.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de , dotation identique à l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournament of Champions masculin 2017
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2017
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2017
PSA World Series 2017